Беску́дниковский проезд — проезд, расположенный в Северном административном округе города Москвы на территории Бескудниковского района.

История 
Проезд носит своё название с 1990 года. Название связано с бывшей деревней Бескудниково.

От Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы нынешний Бескудниковский проезд совпадает с трассировкой прежней улицы 800-летия Москвы. После места пересечения Бескудниковского проезда и Дубнинской улицы прежняя улица 800-летия Москвы шла по диагонали на северо-восток (на месте домов № 26 корпус 1, 9 и 11 корпус 1), соединялась с Торговой улицей (сейчас это Керамический проезд) и заканчивалась у железнодорожной станции Бескудниково.

Расположение 
Бескудниковский проезд находится между Дмитровским шоссе и Дубнинской улицей.

Здесь расположено несколько жилых домов, а также школа № 2043, гимназия № 1592 и детский сад № 822.

Транспорт 
Ближайший остановочный пункт наземного транспорта — «Бескудниково» на Дмитровском шоссе.

По самому проезду движения общественного транспорта нет.

Метро 
 Станция метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии.

Железнодорожный транспорт 
 Станция «Бескудниково» Савёловского направления МЖД — в 1,1 км на северо-восток.

Примечания 

Проезды Москвы